Dixit Dominus (latin för "Herren sade") kan syfta på:

 Dixit Dominus – psalm 110 (psalm 109 i Vulgata)
 Dixit Dominus (Händel) – en komposition av Georg Friedrich Händel
 Dixit Dominus (Vivaldi) – en komposition av Antonio Vivaldi
 Dixit Dominus (Pitoni) – en komposition av Giuseppe Ottavio Pitoni
 Dixit Dominus (Bolis) – en komposition av Sebastiano Bolis
Dixit Dominus (Martines) - en komposition av Marianna Martines
 Dixit Dominus (Mozart) – en del av Mozarts Vesperae de Dominica

Dixit
 Dixit (kortspel) – ett kortspel skapat av Jean-Louis Roubira